Дягилево:

Топонимы 
 Дягилево — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Дягилево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Дягилево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Дягилево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Дягилево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области
 Дягилево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области
 Дягилево — деревня в Селижаровском районе Тверской области
 Дягилево — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Другое 
 Дягилево — авиабаза в Рязани
 Дягилево — железнодорожная станция Рязанского направления Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги